Retroscena – parte retrostante il palcoscenico
 Retroscena (Back Stage) – cortometraggio del 1919 diretto da Roscoe Arbuckle
 Retroscena – film del 1939 diretto da Alessandro Blasetti